Outcast (album Kreator)
 Outcast (album Ektomorf)
 Outcast: Opętanie